Мелес может означать:

 Мелес — царь Лидии.
 Мелес (река) — река в Турции.
 Мелес (Иль и Велен) — коммуна во Франции.
 Мелес (кантон) — кантон во Франции.